Une évaluation ou test (anglicisme) ou examen (informellement examination ou exam.) est une évaluation dans le but de mesurer les connaissances, compétences, aptitudes, d'un candidat évalué, ou dans le but de le classer dans différentes catégories (p.ex. en fonction de leurs croyances). Une évaluation peut être administré verbalement, sur le papier, sur un ordinateur, ou dans une zone(un domaine) prédéterminée qui exige qu'un candidat à l'évaluation démontre ou exécute un ensemble de compétences. Les évaluations varient dans le style, la rigueur et les exigences. Par exemple, dans une évaluation de livre fermé, il est demandé au candidat à l'examen d'utiliser leur mémoire pour répondre aux articles spécifiques tandis que dans une évaluation de livre ouvert, un candidat à l'examen peut utiliser un ou des outils supplémentaires comme un ouvrage de référence ou une calculatrice pour répondre. Une évaluation peut être administré formellement ou d'une façon informelle. Un exemple d'une évaluation informelle serait une évaluation de lecture administré par un parent à un enfant. Une évaluation formelle pourrait être un examen final administré par un professeur dans une salle de classe ou une évaluation de QI administré par un psychologue dans une clinique. Le test formel aboutit souvent à une catégorie ou un score. Un score peut être interprété en ce qui concerne une norme, un critère, ou occasionnellement les deux. La norme peut être établie indépendamment, ou par l'analyse statistique d'un grand nombre de participants. Un examen doit examiner la connaissance ou un empressement d'un enfant de donner le temps pour manipuler ce sujet.

Une évaluation normalisé est une évaluation qui est administré et marqué de manière cohérente pour assurer la pertinence. Les évaluations normalisés sont souvent utilisés dans l'éducation, certification professionnelle, la psychologie (p. ex., MMPI), les militaires, et de nombreux autres domaines.

Références 

Psychologie de l'éducation
Psychométrie
Sciences du sport
Test